Влодкович () — польське прізвище.

 Пйотр Влодкович — галицький, теребовлянський, львівський староста
 Станіслав з Яричева
 Ян Влодкович з Княгиничів — галицький каштелян

Примітки 

Польські прізвища